Als Luftweg bezeichnet man
 in der Logistik den Luftkorridor
 im Transportwesen Transportweg#Luftwege
 Luftwege, in der Medizin den Atemtrakt